De COSAFA Cup 2000 was de vierde editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). Het toernooi werd verspreid over 2000 gehouden. Alle wedstrijden werden gehouden in het thuisspelende land.

Deelnemende teams
De drie beste landen van de vorige editie plaatsten zich automatisch voor de kwartfinale. Madagaskar en de Seychellen werden vanwege financiële problemen uitgesloten van deelname.

Toernooischema
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Voorronde
| RD2 = Kwartfinale
| RD3 = Halve finale
| RD4 = Finale

| team-width = 160
| score-width = 40

| RD1-team01 = 
| RD1-score01 = 
| RD1-team02 = 
| RD1-score02 = 
| RD1-team03 = | RD1-score03 = 3
| RD1-team04 = 
| RD1-score04 = 0
| RD1-team05 = | RD1-score05 = 2
| RD1-team06 = 
| RD1-score06 = 1
| RD1-team07 = 
| RD1-score07 = 
| RD1-team08 = 
| RD1-score08 = 
| RD1-team09 = | RD1-score09 = 3
| RD1-team10 = 
| RD1-score10 = 0
| RD1-team11 = 
| RD1-score11 = 
| RD1-team12 = 
| RD1-score12 = 
| RD1-team13 = | RD1-score13 = 2
| RD1-team14 = 
| RD1-score14 = 1
| RD1-team15 = 
| RD1-score15 = 
| RD1-team16 = 
| RD1-score16 =

| RD2-team01 =  (beste verliezer)
| RD2-score01 = 0 (3)
| RD2-team02 = 
| RD2-score02 = 0 (1)
| RD2-team03 = 
| RD2-score03 = 0 (4)
| RD2-team04 = 
| RD2-score04 = 0 (5)
| RD2-team05 = 
| RD2-score05 = 2
| RD2-team06 = | RD2-score06 = 0
| RD2-team07 = 
| RD2-score07 = 3
| RD2-team08 = 
| RD2-score08 = 2

| RD3-team01 = 
| RD3-score01 = 2
| RD3-team02 = 
| RD3-score02 = 1
| RD3-team03 = 
| RD3-score03 = 0
| RD3-team04 = 
| RD3-score04 = 1

| RD4-team01 = 
| RD4-score01 = 0
| RD4-team02 = 
| RD4-score02 = 6
}}
Voorronde
De vier winnaars van de voorronde en de beste verliezer plaatsten zich voor de kwartfinale.

EindfaseLesotho plaatste zich als beste verliezer voor de kwartfinale (op basis van fair-play tegenover Mozambique).Kwartfinale

Halve finale

Finale
De finale werd gespeeld over twee wedstrijden.''' won met 6 – 0 over twee wedstrijden.

Topscorers

Externe link 
  Officiële website van de COSAFA
  COSAFA Cup 2000 op RSSSF

Voetbal in 2000
COSAFA Cup